Toe (также часто стилизуют под toe) — японская музыкальная группа. Хотя многие характеризуют их как пост-рок, структура и динамика их песен похожа на многие популярные мат-рок-группы.

В состав группы входят Касикура Такаси (барабаны), Мино Такааки (гитара), Яманэ Сатоси (бас), Ямадзаки Хирокадзу (гитара). Toe официально играют таким составом с момента создания группы в 2000 году. В настоящее время они одна из трёх групп на инди-лейбле Machu Picchu наряду с группами  и Enemies. Этот лейбл был сформирован членами Toe.

В основном музыка инструментальная и основана на быстрой и пронзительной игре на ударных Такаси. Группа также известна своими мелодичными, чистыми гитарными партиями. Хотя композиции и повторяют типичные для рока мотивы, но использование очень тонких изменений в размере и ритме формируют их уникальный звук. В своих последних альбомах группа изменила своё звучание за счёт использования акустической гитары, родес-пиано и вибрафона.

Группа постоянно гастролирует по Японии.

Дискография 

 Pele / toe (Dis(ign) Muzyq [JP], 2001 & Polyvinyl Records [US] 2004) split EP
 Songs, Ideas We Forgot (Catune, 2002) EP
 Re:designed (Catune, 2003) [remix album]
 The Book About My Idle Plot on a Vague Anxiety (Catune, 2005)
 New Sentimentality (Machu Picchu, 2006) EP
 New Sentimentality "Tour Edition" (White Noise Records HK, 2008) Enhanced CDEP Limited to 1000
 For Long Tomorrow (White Noise Records HK, 2009)
 Toe/Collection of Colonies of Bees (Contrarede, 2009) EP
 The Future Is Now EP (Machu Picchu, 2012; White Noise Records HK, 2012; Topshelf Records 2012)

DVD 
 RGBDVD (DVD, 2005)

 CUT DVD (DVD, 2010)

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт
 Toe на Myspace

Группы математического рока
Рок-группы Японии
Музыкальные коллективы, появившиеся в  2000 году
Квартеты